Massima  – principio regolativo della condotta
Massima  – sinonimo di sentenza, aforisma o precetto
Massima  – nell'ordinamento italiano, principio di diritto traibile dalla giurisprudenza di una autorità giudiziaria, in particolare della Corte suprema di cassazione
Massima  – in meteorologia, valore più alto della temperatura in un determinato intervallo temporale
Massima  – in medicina, sinonimo di pressione sistolica
Massima  – nota musicale del valore di 32/4 di semibreve
Massima  – nome proprio di persona italiano femminile

Altri progetti